Kanalsiedlung steht für:

 Kanalsiedlung, denkmalgeschützte Wohnsiedlung in der Gemeinde Kleinmachnow, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, siehe Liste der Baudenkmale in Kleinmachnow
 Kanalsiedlung (Möser), Wohnplatz in der Gemeinde Möser, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Kanalsiedlung (Wiesenaue), Wohnplatz in der Gemeinde Wiesenaue, Landkreis Havelland, Brandenburg